"El Litri" es el sobrenombre de los toreros de una saga familiar de Huelva (España):

 Miguel Báez Quintero "El Litri" (1869-1932); alternativa: 1893 - retirada: 1911. Hijo de Miguel Báez "Mequi". Padre de Manuel y Miguel.
 Manuel Báez Gómez "El Litri" (1905-1926); alternativa: 1925 - fallece de una cornada: 1926. Hermanastro de Miguel.
 Miguel Báez y Espuny "El Litri" (1930-2022); alternativa: 1949 - retirada: 1967. Hermanastro de Manuel.
 Miguel Báez Spínola "El Litri" (1968-); alternativa: 1987 - retirada: 1999. Hijo de Miguel Báez y Espuny "El Litri".